Leur morale et la nôtre est un essai rédigé en 1938 par Léon Trotsky.
 Leur morale... et la nôtre est une comédie réalisée par Florence Quentin sortie au cinéma le .